Термини Богенвил и Бугенвил имају више значења.

Места 
 Аутономна покрајина Богенвил, раније познатија и као Северни Соломони, 

 Острво Богенвил, највеће острво Аутономне покрајине Богенвил

 Бугенвил (Сома), насеље је и општина у североисточној Француској

Људи 
 Луј Антоан де Бугенвил (1729–1811), француски морепловац, истраживач и војни командант

Биологија
 Bougainvillea, врста цвета

Остало 
 Comte de Bougainville (Гроф Бугенвила), фрaнцуска титула коју је носио Луј Антоан де Бугенвил